У 2019-му, коли турнір мав статус ITF W60, перемогла в ньому Кім Да Бін, однак цього року вона не змогла взяти участь в турнірі через недоостатній рейтинг та обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Дженніфер Брейді виграла свій перший одиночний титул  WTA, здолавши в фіналі Джил Тайхманн з рахунком 6–3, 6–4. Упродовж усього турніру Брейді не програла жодного сету й не грала тайбрейків.

У грі другого кола між Сереною та Вінус Вільямс дві тенісистки вперше грали між собою  у чотирьох різних десятиліттях. Проміжок між першою та останньою грою теж рекордний (22 роки 7 місяців).

Вигравши чвертьфінал  Шелбі Роджерс стала тільки третьою тенісисткою з рейтингом за межами чільної сотні, яка зуміла перемогти Серену Вільямс в офіційному матчі основної сітки.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Сітка кваліфікації 
 Основна сітка 

2020 Singles
Top Seed Open - Singles
2020 в американському спорті